Amon (mythologie), een Egyptische god
Amun (planetoïde), een Aten-planetoïde
Amun (dialect), een dialect van het Piva